Монгайар — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Монгайар — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Монгайар — коммуна во Франции, департамент Ланды.
 Монгайар — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна.
 Монгайар — коммуна во Франции, департамент Од.
 Монгайар — коммуна во Франции, департамент Тарн.
 Монгайар — коммуна во Франции, департамент Тарн и Гаронна.

См. также 
 Монгайар-де-Сали
 Монгайар-сюр-Сав